Наум Коен (,  28 червня 1981) — український бізнесмен і філантроп, засновник та CEO NY Group.

Кар'єра 
Наум Коен заробив свій перший мільйон у 25 років. У 2010 році він заснував міжнародний холдинг NY Koen Group — парасолькову організацію компаній з різних індустрій.

Одним з відомих проєктів компанії було будівництво єдиної у світі бурштинової мечеті, яка була презентована у квітні 2017 року у готелі Бурдж-ель-Араб, Дубаї, ОАЕ.

З 2018 року у співпраці з індійським мільярдером Сайрусом Пунаваллою Коен працює над реалізацією проєкту одного з найбільших у Європі ТРЦ "NY Trade Center" неподалік від Києва.

Філантропія 
 
У травні 2019 року Коен у партнерстві з Сайрусом Пунаваллою запропонував надати Україні сто тисяч доз вакцини проти кору для безкоштовної вакцинації. Коен є засновником і основним спонсором ізраїльської організації Belev Echad.

Скандали 
У січні 2018 року сусіди скаржилися, що Коен тримає лева на своїй ділянці у селищі Козин біля Києва. Пізніше з'ясувалося, що тварина утримується у добрих умовах.

Особисте життя 
Наум Коен одружений з Євгенією Коен, вони мають чотирьох дітей: Даніеля, Міріам, Софію та Сару. Його дружина є засновником та головою ювелірної компанії Jeni Coin, яка має свої магазини у багатьох країнах світу та є частиною холдингу NY 770 Group.

Примітки 

Персоналії за алфавітом
Підприємці
Українські підприємці
Підприємці в будівництві
Російські емігранти до Ізраїлю